

Населені пункти та їхні частини
 Віткув — село в гміні Чарни Бур Валбжиського повіту Нижньосілезького воєводства
 Віткув — село в гміні Хойнув Леґницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Віткув — село в гміні Явожина-Шльонська Свідницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Віткув — село в гміні Долгобичів Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Віткув — село в гміні Шпротава Жаґанського повіту Любуського воєводства
 Віткув — осада в гміні Ленчице Вейгеровського повіту Поморського воєводства

Примітки